Пе́гий певу́н, или пегая американская славка () — маленькая певчая птица семейства древесницевых. Единственный представитель рода Mniotilta.

Описание 
Длина тела составляет 14 см, вес 11 г. Оперение верхней части тела чёрно-белого цвета, нижняя часть тела белая с чёрными полосами на груди и по бокам.

Распространение 
Области гнездования расположены в смешанных лесах на востоке и севере Северной Америки, от Южной Канады до Флориды. Зимой птицы мигрируют в Центральную и Южную Америку. Залётный вид в Западной Европе (Ирландия и Великобритания).

Питание 
Питается преимущественно насекомыми и паукообразными, которых находит на коре деревьев.

Размножение 
В чашеобразное гнездо, расположенное в растительности на земле, самка кладёт от 4-х до 5-и яиц.

Примечания

Литература 
 New World Warblers (New Mermaids) von Jon Curson, 1994 - ISBN 0-7136-3932-6

Животные, описанные в 1766 году
Древесницевые
Монотипические роды птиц
Птицы Северной Америки
Птицы Центральной Америки
Птицы Южной Америки